Елонгация може да се отнася за:

 елонгация в астрономията – ъгъл, заключен между Слънцето, Земята и друго тяло
 елонгация в биологията, където е синоним на удължаване при синтеза на различни биологични молекули:
 в ДНК – елонгация при репликация
 в РНК – елонгация при транскрипция
 в белтъците – елонгация при транслация